Бахр-Дар:

 Бахр-Дар — город на северо-западе Эфиопии.
 Бахр-Дар — аэропорт в Эфиопии.